

Села 

 Приют — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Приют — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Приют — Кіровоградська область, Голованівський район
 Приют — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Приют — Миколаївська область, Єланецький район

Селище 

 Приют — Донецька область, Костянтинівський район

 Приют (Компаніївський район) — колишнє село в Кіровоградській області.